Wegen
R101 (IJmuiden)
R101 (Ommen)
R101 (Schouwen)
R101 (Spaarnwoude)
R101 (Voorthuizen)
Overig
HMA R101, een Brits luchtschip dat bij zijn eerste passagiersvlucht verongelukte